Список рослин, занесених до Червоної книги Узбекистану — це перелік судинних рослин, включених до останнього видання Червоної книги Узбекистану за 2016 рік. Він містить 313 видів в порівнянні з 321 таксоном, зазначеним у виданні 2009 року. Основну частину охоронюваних рослин в Узбекистані складають вузькі ендеміки гірських районів цієї країни. Крім того, в списку присутні деякі поширені культурні рослини, чиї аборигенні дикі популяції знаходяться під загрозою винищення.

Список видів

Джерела 

Списки рослин
Природа Узбекистану
Списки:Узбекистан
Рослини, занесені до Червоної книги Узбекистану